Chandragupta kan syfta på:

 Chandragupta Maurya (omkring 320 f.Kr.), grundare av Mauryariket
 Chandragupta I (320-335), grundare av Guptariket
 Chandragupta II (375-414), kung av Guptariket